Piccioni ist der Familienname folgender Personen:

 Attilio Piccioni (1892–1976), italienischer Politiker
 Enrico Piccioni (* 1961), italienischer Fußballtrainer
 Fabio Piccioni (* 1938), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Giuseppe Piccioni (* 1953) italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Oreste Piccioni (1915–2002), italienischer Physiker
 Piero Piccioni (1921–2004), italienischer Komponist